Stilet har flere betydninger:

 Stilet – stikkniv
 Stilet (hæl) – hælen på visse fodtøj
 Stiletsko – højhælede sko med stilethæl